Robert Leighton ist der Name folgender Personen:

* Robert Leighton (Bischof) (1611–1684), schottischer Geistlicher, Erzbischof von Glasgow
 Robert Leighton (Schriftsteller) (1859–1934), britischer Schriftsteller 
 Robert Leighton (Filmeditor), US-amerikanischer Filmeditor 
 Robert Leighton (Archäologe), britischer Archäologe  
 Robert B. Leighton (1919–1997), US-amerikanischer Physiker und Astronom